Ю́рий Соломо́нов:
 Соломонов, Юрий Борисович (род. 1947) — российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России».
 Соломонов, Юрий Макариевич (Макарович; 1921 — до 1985) — советский хозяйственный и партийный деятель.
 Соломонов, Юрий Семёнович (род. 1945) — советский и российский конструктор ракетной техники, академик РАН (2006), Герой Труда Российской Федерации (2015).